Fenici, relatiu al país de Fenícia, civilització mediterrània talassocràtica de parla semita originada al voltant del Líban, Síria i Palestina 
 Fenici o llengua fenícia, idioma de la branca occidental de les llengües semítiques que es parlava a Fenícia país repartit entre el Líban, Palestina, Israel, Malta i Síria, entre els segles XI aC i II dC
 Fenici o fenicis, poble semita sorgit de les migracions dels semites des de Mesopotàmia
 Fenici o alfabet fenici, sistema d'escriptura fonètica apareguda al voltant del  i ancestre de la majoria dels alfabets moderns